Poljska:
 Dziecinów (povjat otwocki), naselje u okrugu povjat otwocki
 Dziecinów (powiat kozienicki), naselje u okrugu povjat kozienicki